Briceni kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Briceni (distriktshuvudort), 
 Briceni (distrikt), 
 Briceni (ort), Donduşeni, 

Robotskapade Moldavienförgreningar